Ambassadeur steht für:
 Botschafter (in französischsprachigen Staaten)
 Jodel Ambassadeur, ein französisches Leichtflugzeug, siehe Jodel DR 100

Siehe auch:
 Ambassador